Sutura pode referir-se a:
Sutura (medicina) - união de dois bordos de uma lesão por um médico ou cirurgião, usando fio de sutura.
Sutura (articulação) - um tipo de articulação rígida entre ossos do crânio.

Desambiguação